Ла Траспана има више значења:

 Ла Траспана (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Траспана (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику